The Game Awards 2020 — церемонія нагородження найкращих відеоігор 2020 року. Церемонію було організовано та проведено  10 грудня 2020 року, і на відміну від попередніх Game Awards, трансляція відбувалась фактично з кількох місць через пандемію COVID-19. Гра The Last of Us Part II отримала сім нагород, включаючи «Гра року»,  що є найбільшою кількістю за всю історії шоу.

Презентація 
Творець шоу Джефф Кіглі сказав, що тематика шоу присвячується міцності та комфорту, через вплив пандемії COVID-19. Кіглі також хотів створити атмосферу єдності, подібно до , який він проводив разом з Реджі Філз-Еме з Nintendo, Філлом Спенсером із Microsoft та Шоном Лейденом із Sony, що випустили наступне покоління домашніх консолей в листопаді 2020 року. Церемонія почалась із попереднього шоу, яке провела Сідні Гудман, серед ведучих були представлені такі гості як колишній президент Nintendo of America Реджі Філз-Еме, спортивний ведучий Стівен А. Сміт, режисери-випускники Крістофер Нолан та Юдзі Окумото, актори Брі Ларсон, Гал Гадот, Трой Бейкер, Нолан Норт, Том Холланд, Кіану Рівз, Ральф Маккіо та Джон Девід Вашингтон.

Через пандемію Кіглі не хотів проводити звичайну церемонію 2020 року, а натомість працював зі своїми партнерами над розробкою віртуального шоу. Для шоу було використовувало три звукові сцени в Лос-Анджелесі, Лондоні та Токіо. У кожному регіоні було лише мінімум учасників, здебільшого пов’язаних із виробничою групою та ведучими. Кіглі заявляє, що це все ще дозволяє їм включати додаткові презентаційні події, як і в минулі шоу, а також досліджувати перенесення Game Awards на різні майданчики в майбутньому. Як і у минулих шоу, презентація транслювалася в прямому ефірі на 45 різних платформах і була пов’язана з продажами на різних цифрових майданчиках. На шоу також були представлені виступи "Останній сюрприз" від Лін Інаізумі із Persona 5 Strikers,  музика із Маріо від Лондонського філармонічного оркестру, та альбом "Lightning Bolt " Едді Веддера з The Last of Us Part II.

На шоу було представлено першу нагороду Future Class - список людей з індустрії відеоігор, які найкраще представляють майбутнє відеоігор. У список увійшли такі професіонали як Blessing Adeoye Jr із , Галлей Гросс із Naughty Dog  та Келлі Плагге з GameSpot.

Анонси 
Окрім нагород були зроблені анонси нових та вже існуючих ігор. Було оголошено оновлення для , Myst,Nier Replicant ver.1.22474487139., Super Smash Bros. Ultimate, Back 4 Blood, Forza Horizon 4, , Disco Elysium, , Dragon Age 4, Warframe, Call of Duty: Black Ops Cold War, Fall Guys: Ultimate Knockout, Outriders, It Takes Two, , Microsoft Flight Simulator, , The Elder Scrolls Online, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Oddworld: Soulstorm, , , Among Us та Fortnite.

Нові ігри, оголошені під час церемонії: 
 Ark: Survival Evolved
 Century: Age of Ashes
 Crimson Desert
 Endless Dungeon
 
 Evil West
 F.I.S.T
 : Resurrection
 Loop Hero
 Untitled Mass Effect game
 
 Perfect Dark
 Road 96
 Season
 
 Tchia
 The Callisto Protocol
 We Are OFK

Нагороди 
Номінанти були оголошені 18 листопада 2020 року, при цьому будь-яка гра, випущена 20 листопада цього року або раніше, може бути розглянута в якості номінанта. Список номінантів було складено комісією журі разом із членами понад 95 засобів масової інформації з усього світу. Переможці визначаються  журі (90%) та загальним голосуванням (10%), що здійснюється через офіційний вебсайт та на платформах соціальних медіа, таких як Facebook та Twitter, і було оголошено під час церемонії 10 грудня 2020 року. Винятками стали дві нагороди: «Найбільш очікувана гра» (Most Anticipated Game) та «Player's Voice», які повністю висуваються та голосуються громадськістю. Також було додано нову нагороду "Інновація в доступності" (Innovation in Accessibility) для ігор, що містять значущі функції із доступності.

Номінанти жирним шрифтом виграли свою відповідну категорію.

Відео ігри

Кіберспорт

Ігри з декількома номінаціями та нагородами

Нотатки

Примітки

Посилання 

 

грудень 2020
2020 у відеоіграх
Церемонії The Game Awards